Абелите () — многозначный термин:
 Абелите — латышская фамилия:
 Абелите, Ольгерт (1909—1972) — художник;
 Абелите — дачный посёлок в Саулкрастском крае Латвии;
 Абелите — хутор в Даугавпилсском крае Латвии;
 Абелите — хутор в Ливанском крае Латвии;
 Абелите — хутор в Прейльском крае Латвии.